Pitiüsa o Pitiüssa () és un topònim del grec antic que significa 'plena de pins' () i que fou donat als següents indrets, principalment illes:

 Pitiüssa (1), nom antic de la ciutat de Làmpsac
 Pitiüssa (2), nom antic de la ciutat de Milet
 Pitiüssa (3), nom grec de l'illa de Dana Adası
 Pitiüssa (4), nom antic de l'illa de Quios
 Pitiüssa (5), nom antic de l'illa de Salamina
 Pitiüssa (6), nom clàssic de l'illa de Spetses
 Pitiüssa (7), nom antic d'una illa del Golf Argòlic, davant Àsine
 Pitiüssa (8) o Pitionès, nom antic d'una illa del Golf Sarònic
 Pitiüssa, nom antic de l'illa d'Eivissa i que ocasionà el nom de les Illes Pitiüsses
 De la mateixa arrel, Pitiünt fou una colònia grega de la Mar Negra

Notes 
Els nombres entre parèntesis fan referència a les entrades del Pauly-Wissowa.